Майлен () — округ у Швейцарії в кантоні Цюрих.
Адміністративний центр — Майлен.

Громади

Примітки

Посилання 

Округи кантону Цюрих